Angelo Trezzini – pittore svizzero attivo soprattutto a Milano
 Domenico Trezzini – architetto che operò soprattutto a San Pietroburgo
 Giuseppe Trezzini – architetto che nell'Ottocento visse e lavorò soprattutto in Russia e a Lugano
 Giuseppe Siro Trezzini – politico italiano
 Pietro Antonio Trezzini – architetto svizzero attivo a San Pietroburgo e Mosca